Gerde steht für:
 Gerde (Hautes-Pyrénées), französische Gemeinde
 Gerde (Ungarn), ungarische Gemeinde im Kreis Szentlőrinc (bis 2012 Kleingebiet Szentlőrinc) im Komitat Baranya
 Oszkár Gerde (1883–1944), ungarischer Fechter und NS-Opfer

Siehe auch:
 Gerde's Folk City, von 1960 bis 1987 Musiklokal in West Village, Greenwich Village, im New Yorker Stadtteil Manhattan 
 Gerd
 Gerede